Hausegg ist der Name folgender Orte:

 Hausegg (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortsteil von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hausegg (Gemeinde Haiming), Ortsteil von Haiming, Bezirk Imst, Tirol
 Haiming (Tirol), 

Siehe auch:
 Hauseck
 Hausegger